Konkret kan syfta på:

 Konkret (tidskrift) – tysk radikal tidskrift grundad 1955
 Konkret (tidskrift, 1967-1969) – svensk socialistisk tidskrift, utgiven 1967-1969
 Konkret konst – konstverk, som har utvecklats ur sina egna, naturliga resurser och lagar och därmed är autonoma
 Konkret musik – term myntad av Pierre Schaeffer 1950
 Konkret poesi – en form av poesi som växte fram på 1950- och 1960-talet runt om i världen
 Konkret kategori – inom det matematiska området kategoriteori oftast informellt för en kategori